Гря́зи-Волгогра́дские — участковая железнодорожная станция Мичуринского региона Юго-Восточной железной дороги на юго-востоке города Грязи Липецкой области, третий по значимости вокзал города (после Воронежского и Орловского).

Установленный километраж — 471 километр.

История 
Станция построена в 1869 году вместе с линией Грязи — Поворино — Волгоград. В 50-е годы была электрифицирована переменным током напряжения 25 кВ в рамках электрификации всего Грязинского железнодорожного узла.

Описание 
На станции более 15 путей, и она является основной станцией грязинского железнодорожного узла с точки зрения погрузки/выгрузки. Недалеко от станции расположены также локомотивное депо «Грязи» и вагонное депо. Благодаря соединительным ветвям имеет связь со станциями Грязи-Воронежские и Грязи-Орловские, а также с постом 474 км (на южном направлении). На станции заканчивается контактная сеть, далее на восток до Иловли идёт неэлектрифицированный участок (с пересечением с электрифицированной железной дорогой на станции Поворино). 

На станции расположен двухэтажный вокзал со шпилем, водонапорная башня, грузовой двор и множество хозяйственных построек. 

В западной горловине станции расположен мост, соединяющий южную и северную части города Грязи.

Движение 
Пассажирские поезда дальнего следования на станции не останавливаются, хотя ранее там останавливались некоторые поезда дальнего следования (до начала 2000-х годов).

Станция ежедневно обслуживает только 2 пары пригородных дизель-поездов (РА2) по маршруту Грязи-Воронежские — Жердевка).

Примечания 

Станции Юго-Восточной железной дороги
Грязи
Железнодорожные станции и платформы Липецкой области